Niemcy:
 Gemünd – dzielnica Schleiden
 Gemünd – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Eifel Bitburg-Prüm

Zobacz też:
 Gemünden
 Gmünd
 Neckargemünd